Constantino XI Paleólogo (m. 1453) — último imperador bizantino
Outras pessoas
 Constantino Paleólogo (meio-irmão de Miguel VIII) (m. 1271) — sebastocrator e general bizantino, meio-irmão do imperador Miguel VIII Paleólogo.
 Constantino Paleólogo (filho de Miguel VIII) (m. 1306) — general bizantino, filho do imperador bizantino Miguel VIII Paleólogo, irmão do imperador Andrônico II Paleólogo
 Constantino Paleólogo (filho de Andrônico II) (m. 1334/5) — déspota e governador da Tessalônica, filho do imperador Andrônico II e tio de Andrônico III

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos